Eşme (district), een Turks district in de provincie Uşak
 Eşme (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Eşme